Greenfield kan som auktorsförkortning betyda:

 David W. Greenfield
 Paul J. Greenfield

Robotskapade auktorsförkortningar